NGC 3823 est une vaste galaxie elliptique située dans la constellation de la Coupe. Sa vitesse par rapport au fond diffus cosmologique est de , ce qui correspond à une distance de Hubble de . NGC 3823 a été découverte par l'astronome britannique John Herschel en 1836.

La galaxie au nord-ouest de NGC 3823 est PGC 3093645 désignée comme NGC 3823-2 sur le site de Wolfgang Steinicke. Sa distance est de . Elle est donc à peu près à la même distance que NGC 3823 et elle pourrait donc former une paire de galaxies avec cette dernière, mais aucun détail sur l'image de celles-ci n'indique qu'elles sont en interaction gravitationnelle.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des objets du New General Catalogue

Liens externes 

 NGC 3823 sur le site du professeur C. Seligman

3823
Constellation de la Coupe
Galaxie elliptique supergéante
Objet céleste découvert en 1836
Objet céleste découvert par John Herschel